

Topònims actuals 
 El riu Tana a Kenya.
 El riu Tana, fronterer entre Finlàndia i Noruega.
 La municipalitat del comtat de Finnmark, a Noruega, denominada oficialment Tana (en noruec) i Deatnu (en sami septentrional).

Entitats geograficoadministratives antigues 
 Un antic estat tributari protegit (thikana) de l'Índia, anomenat Tana
 Tana: nom que els genovesos van donar a l'establiment que van fundar a l'antiga Tanais i que ha esdevingut la ciutat dAzov, a Rússia.

Altres 
 L'asteroide (1641) Tana.